Maria d'Aragó i d'Alburquerque (1403 - 1145), princesa d'Aragó i reina consort de Castella (1420 - 1445).
 Maria d'Aragó i de Castella (Còrdova, 1482 - Lisboa, 1517), infanta de Castella, princesa d'Aragó i reina consort de Portugal (1500 - 1517).
 Maria d'Aragó i d'Anjou (1299 – Barcelona, 1347), princesa d'Aragó.
 Elionor Maria d'Aragó
 Maria Frederic d'Aragó, filla de Lluís Frederic d'Aragó i Helena Cantacuzè, a la mort del pare el 1382 fou comtessa de Salona.
 Maria d'Anjou i d'Aragó (?, 1404 - abadia de Chateliers-en-Poitou, 1463), infanta de Provença.